Corto Maltese – personaggio immaginario dei fumetti creato da Hugo Pratt nel 1967 
 Corto Maltese –  rivista italiana di fumetti che prendeva il nome dall'omonimo personaggio
 Corto Maltese – serie animata realizzata nel 2002 da una coproduzione italo-francese e basata su alcune storie dell'omonimo personaggio